♀:

 ♀ — астрономічний і астрологічний символ планети Венера.
 ♀ — символ жіночої статі.
 ♀ — алхімічний символ міді.